gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta: La Thuile (Valle d'Aosta)
gemeente in het Franse departement Savoie: La Thuile (Savoie)